White Rock kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
White Rock (New Mexico)
White Rock (South Dakota)
White Rock (film); docufilm over de Olympische Winterspelen 1976 in Innsbruck
White Rock (album); album met de bijbehorende soundtrack van Rick Wakeman
White Rock II; ander album van Rick Wakeman